Петрус (; ):

Топонимы
 Петрус — река, протекающая в Люксембурге.

Средневековые персоналии
 Петрус Кресценций (1230—1309) — болонский сенатор.
 Петрус де Дация (1235—1289) — шведский монах доминиканского ордена.

Фамилия
 Петрус, Леви (1884—1974) — шведский лидер христиан-пятидесятников.

См. также 
 Пётр
 Шато Петрюс (вино)

Примечания